Madroñal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Madroñal (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Madroñal (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar